Тайхэ — китайский топоним. Может означать:
 Тайхэ (Цзиньчжоу) (太和区) — район городского подчинения городского округа Цзиньчжоу провинции Ляонин (КНР).
 Тайхэ (Фуян) (太和县) — уезд городского округа Фуян провинции Аньхой (КНР).
 Тайхэ (Цзиань) (泰和县) — уезд городского округа Цзиань провинции Цзянси (КНР).
  — водохранилище.